Данцигер () — название ряда географических объектов и еврейская фамилия. Происходит от исторического названия города Данциг (, ныне — Гданьск (), дословно означает «данцигский».

Географические названия 
 площадь Данцигер () в городе Франкфурт-на-Майне (Германия)
 улица Данцигер Штрассе () в городе Берлин (Германия)
 морской канал Данцигер Гатт (швед. Danziger Gatt) в Блекинге (Швеция)
 мост Данцингер () в городе Новый Орлеан (США)
 Данцигская бухта (ныне — Гданьская бухта, Гданьский залив) ((, ) — залив у юго-западного берега Балтийского моря.

Исторические названия 
 Газета Данцигер Форпостен (). Газета основана Альбертом Форстером (нем. Albert Maria Forster), просуществовала с 1930 по 1945 год в Данциге (первое название «Данцигский наблюдатель» («Danziger Beobachter»). Отражала официальную позицию нацистов.

Фамилия 
(; ; ; ; реже — Данзигер). В переводе с немецкого и идиша означает «данцигский», «житель города Данцига».

Известные носители:
  (род. 1942) — американский актёр, известный по роли в фильме ужасов «Разрежь меня на части!»/«Техасская резня бензопилой».
 Данцигер, Анна Юдковна (в первом браке Саед-Шах, 1949—2018) — поэтесса и журналистка.
 Данцигер, Вадим Иосифович (род. 1969) — российский режиссёр и актёр театра и кино.
 Данцигер, Георгий Александрович (Жорж Дансижер, 1908—1993) — французский продюсер российского происхождения.
 Данцигер, Григорий Иосифович (род. 1976) — российский актёр и телеведущий.
 Данцигер, Ицхак (1916—1977) — израильский скульптор, лауреат Премии Израиля.
 Данцигер, Оскар Александрович (1902—1976) — французский, затем мексиканский кинопродюсер, брат Г. А. Данцигера.
  (1944—2004) — американская детская писательница.
 Данцигер, Юрий Борисович (1882—1960) — поэт-песенник, драматург, либреттист.

См. также 
 Данциг (значения)